Равело () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Равело, Джерсон (род. 1977) — доминиканский и американский боксёр средних весовых категорий.
 Равело, Эдуардо (род. 1968) — мексиканский лидер банды «Баррио Ацтека».